Diese Liste (Stand: 13. März 2023) enthält alle Fußballspieler, die zum jeweiligen Mannschaftskader der Viktoria Aschaffenburg gehörten, unter Angabe des Zeitraums (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl der Einsätze in den unterschiedlichen Wettbewerben (gemäß Spaltenpaar) und der Anzahl der jeweils erzielten Tore.

 Spieler: Name des Spielers (Vorname, Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
 N: Nationalität des Spielers anhand von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 S: Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zur Viktoria Aschaffenburg für diese absolviert hat.
 T: Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zur Viktoria Aschaffenburg für diese erzielt hat.
 Statistik (Spaltenpaar)
 2. Bundesliga (2. Liga) --- 1985/86; 1986/87; 1988/89
 DFB-Pokal (Deutschlandweiter Pokalwettbewerb) --- 1986/87; 1987/88; 1989/90; 1991/92; 1992/93
 Regionalliga (4. Liga; bis 2008/09: Süd, ab 2012/13: Bayern) --- 2008/09; 2012/13; 2013/14; 2015/16 (R-Ab); 2018/19; 2019–21 (R-Auf); 2021/22; 2022/23
 Oberliga Hessen (4. Liga) --- 1998/99; 1999/00; 2000/01; 2001/02; 2002/03; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08
 Oberligen (5. Liga; bis 2011/12: Hessenliga, ab 2014/15: Bayernliga Nord) --- 2009/10; 2011/12; 2014/15; 2016/17 (R-Auf); 2017/18
 Bayernpokal (Unterklassiger Pokalwettbewerb) --- 2012/13; 2013/14; 2014/15, 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21 (RL Bayern Ligapokal); 2021/22; 2022/23
 Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga (Relegation zur 2. Liga) --- 1987/88; 1991/92
 Aufstiegsrelegation zur Regionalliga (Relegation zur 3. Liga) --- 1995/96
 Aufstiegsrelegation zur Hessenliga (Relegation zur 5. Liga) --- 2010/11

Quelle = Transfermarkt.de; (R) = Relegation

Aktuelle Spieler sind fett gekennzeichnet.

Spieler vor 1982 
Nachfolgend genannte Spieler haben vor 1982 nennenswerte Leistungen für Viktoria Aschaffenburg erbracht.

Siehe auch 

 Viktoria Aschaffenburg
 Viktoria Aschaffenburg/Namen und Zahlen

Weblinks 

 Kader 2022/23 auf der Homepage der Viktoria Aschaffenburg
 Kader 2022/23 auf dfb.de
 Kader 2022/23 auf kicker.de
 Kader 2022/23 auf fussballdaten.de
 Kader 2022/23 auf weltfussball.de
 Kader 2022/23 auf transfermarkt.de

!
Aschaffenburg Viktoria
Fussballspieler Viktoria Aschaffenburg